Amarochara är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Thomson 1858. Amarochara ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Amarochara